

Palmarès

Olimpiadi invernali
2 medaglie:
1 argento (Squaw Valley 1960)
1 bronzo (Cortina d'Ampezzo 1956)

Collegamenti esterni